Села:
 Куп'єваха — Полтавська область, Лубенський район
 Куп'єваха — Харківська область, Богодухівський район
Селище:
 Куп'єваха — Харківська область, Великобурлуцький район
Станція:
 Куп'єваха — пасажирська станція Сумської дирекції Південної залізниці